Náyef bin Abdulaziz Al Saúd (en árabe: نايف بن عبد العزيز آل سعود) (Taif, 1934 - Ginebra, ) fue el príncipe heredero y ministro del Interior de Arabia Saudita.

Primeros años y familia 
Era hijo del fundador del país, el rey Abdulaziz bin Saúd. Tenía al menos un hermano, 
Salmán bin Abdulaziz.

Vida política 
Fue ministro del Interior desde 1975.

Ordenó el asesinato del futbolista tunecino Mohamed Ali Akid.

Muerte 
Falleció en Ginebra el 16 de junio de 2012 de problemas cardíacos.

Distinciones honoríficas 
Náyef bin Abdulaziz recibió las siguientes condecoraciones:

Distinciones honoríficas saudíes 
  Miembro de Primera Clase de la Orden del Rey Abdulaziz (2002).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana (República Italiana, 08/06/1973).
  Caballero Gran Cordón [Clase Especial] de la Orden de la Nube y de la Bandera (República de China, 1977).
  Caballero Gran Cordón de la Orden del Libertador (República de Venezuela, 1977).
  Caballero Gran Cordón de la Orden de la Estrella (Reino Hachemita de Jordania, 1977).
  Medalla Tong-il de la Orden al Mérito de la Seguridad Nacional (República de Corea, 1980).
  Caballero Gran Cordón de la Orden Nacional del Cedro (República Libanesa, 2009).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Taif
Fallecidos en Ginebra
Casa de Saúd
Orden al Mérito de la República Italiana
Políticos de Arabia Saudita del siglo XX
Políticos de Arabia Saudita del siglo XXI